

Codici 
 KMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kuruman (Sudafrica)

Altro 
 km/h – abbreviazione del chilometro orario, unità di misura della velocità